Châtenoy, commune française du Loiret
 Voir aussi : Démographie de Châtenoy
 Châtenoy, commune française de Seine-et-Marne

Voir aussi 

Châtenoy-en-Bresse, commune française de Saône-et-Loire
Châtenoy-le-Royal, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France